George van Saksen (1471-1539), hertog van Saksen 1500-1539
 George van Saksen (1832-1904), koning van Saksen 1902-1904